Tenzing - nome proprio tibetano maschile
6481 Tenzing - asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Tenzin